Junkers steht für:

 Hugo Junkers (1859–1935), deutscher Konstrukteur und Unternehmer
 die von ihm 1895 gegründete Firma Junkers & Co. und die dort hergestellten Gasgeräte
 die ebenfalls von Hugo Junkers 1923 gegründeten Junkers Motorenbau und Junkers Flugzeugwerk
 der aus diesen Unternehmen 1936 hervorgegangene Rüstungskonzern Junkers Flugzeug- und Motorenwerke
 mit dem Logo „Der fliegende Mensch“ von Friedrich Peter Drömmer versehene Uhrenserien der Junkers Uhren GmbH in München
 Junkers Flugzeugwerke AG in Dübendorf, Wiederhersteller des seit 2018 zugelassenen Nachbaus der Junkers F 13.

Siehe auch:
 Junker

en:Junkers (disambiguation)